Финал Кубка УЕФА 2001 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 2000/01, 30-го сезона в истории Кубка УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 16 мая стадионе «Вестфаленштадион» в Дортмунде. В матче встретились английский «Ливерпуль» и испанский «Депортиво Алавес».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок УЕФА 2000/2001

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

2001
Кубок УЕФА
Май 2001 года
Лига Европы УЕФА 2001
Лига Европы УЕФА 2001
Международные соревнования по футболу в Германии
Международные спортивные соревнования в Дортмунде
События 16 мая
Спорт в Германии в 2001 году
Спорт в Великобритании в 2001 году
Спорт в Испании в 2001 году